Boldrini ist der Familienname folgender Personen:

 Arrigo Boldrini (1915–2008), italienischer Politiker
 Laura Boldrini (* 1961), italienische Journalistin und Politikerin
 Leonardo Boldrini (16. Jahrhundert), italienischer Maler
 Marcello Boldrini (1890–1969), italienischer Dozent und Politiker
 Niccoló Boldrini (16. Jahrhundert), italienischer Graveur
 Paola Boldrini (* 1960), italienische Politikerin
 Sandro Boldrini (* 1944), italienischer Altphilologe